Franz Kneissl ist der Name folgender Personen:

* Franz Kneissl (Skifabrikant) (1921–1994), österreichischer Skifabrikant
 Franz E. Kneissl (1945–2011), österreichischer Architekt